

Religione 
 Adamo ed Eva – primo uomo e prima donna secondo l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam

Arte 
 Adamo ed Eva – doppio dipinto a olio su tavola di Hans Baldung Grien, 1520 circa
 Adamo ed Eva – doppio dipinto a olio su tavola di Lucas Cranach il Vecchio, 1528
 Adamo ed Eva – doppio dipinto a olio su tavola di Albrecht Dürer, 1507
 Adamo ed Eva – dipinto a olio su tavola di Jan Gossaert (Mabuse), 1525 circa
 Adamo ed Eva – affresco di Raffaello Sanzio, 1508 circa
 Adamo ed Eva – dipinto a olio su tela di Pieter Paul Rubens, 1628/1629
 Adamo ed Eva – dipinto a olio su tela di Tintoretto, 1550/1553 circa
 Adamo ed Eva – dipinto a olio su tela di Tiziano Vecellio, 1550 circa
 Adamo ed Eva – dipinto a olio su tela di Suzanne Valadon, 1909

Cinema 
 Adamo ed Eva – film del 1949 diretto da Mario Mattoli
 Adamo ed Eva, la prima storia d'amore – film del 1983 diretto da Enzo Doria e Luigi Russo

Musica 
 Adamo ed Eva – album di Lisa Fusco del 2001

Televisione 
 Adamo & Eva – programma televisivo italiano del 2010 condotto da Fabrizio Frizzi

Pagine correlate 
Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre